Мария Самойлова:
 Самойлова, Мария Васильевна (1807—?) — русская актриса и оперная певица.
 Самойлова, Мария Леонидовна (род. 1989) — российская волейболистка.
 Самойлова, Мария Михайловна (род. 1944) — свинарка совхоза, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Примечания